Хуана Марија има више значења:

 Хуана Марија (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хуана Марија (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хуана Марија (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику